Das erste Event der WPBSA Pro Ticket Series 88/89 war ein Snooker-Qualifikationsturnier für die Saison 1988/89 der Profitour, das im Herbst 1986 im Pontin’s-Freizeitpark im walisischen Prestatyn ausgetragen wurde. Sieger wurde Tony Wilson von der Isle of Man mit einem Finalsieg über den Engländer Craig Edwards. Wer das höchste Break spielte, ist nicht bekannt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden 11.575 Pfund Sterling an Preisgeldern ausgeschüttet.

Turnierverlauf 
Die genaue Teilnehmerzahl ist unbekannt, wobei mindestens 35 Spieler teilnahmen. Anscheinend gab es aber eine Qualifikation mit mindestens fünf Runden, deren Ergebnisse aber so gut wie gar nicht bekannt sind. Erst ab der unten dargestellten Runde der letzten 32 sind die Ergebnisse weitgehend überliefert. Ab dieser Runde wurde der Turniersieger im K.-o.-System ausgespielt. Die Qualifikation fand im Modus Best of 5 Frames statt, die Hauptrunde weitgehend im Modus Best of 7 Frames. Nur das Finale wurde noch im Modus Best of 9 Frames ausgetragen.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1986
Billardturnier in Prestatyn